Il singolare  dell'ATP Salzburg Indoors 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Michael Berrer ha battuto in finale Jarkko Nieminen 6–7(4), 6–4, 6–4.

Teste di serie

  Dudi Sela (secondo turno, ritiro)
  Florian Mayer (secondo turno)
  Daniel Köllerer (quarti di finale)
  Philipp Petzschner (quarti di finale)

 Daniel Brands (semifinali)
 Łukasz Kubot (primo turno)
 Michael Berrer (campione)
 Jarkko Nieminen (finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Note 
 
 

ATP Salzburg Indoors 2009